Collie
 Border collie

Patronymie 

 , page d'homonymie

Toponymie 

 , page d'homonymie
 , page d'homonymie